L’Erlkönig (« Roi des Aulnes ») est une créature légendaire du folklore germanique. Il est connu notamment grâce au célèbre poème allemand que Goethe lui a consacré en 1782 : Le Roi des Aulnes ().

Musique 
 Erlkönig, lied du compositeur autrichien Franz Schubert (1815) ;

Littérature 
 Le Roi des Aulnes, roman de l'écrivain français Michel Tournier (1970) ;

Cinéma 
 Le Roi des Aulnes, film français muet de Segundo de Chomón, sorti en 1909 ;
 Le Roi des Aulnes, film français de Marie-Louise Iribe, sorti en 1931 ;
 Le Roi des Aulnes (), film allemand de Volker Schlöndorff, adapté du roman éponyme de Michel Tournier, sorti en 1996.

Arts graphiques 
 Le Roi des Aulnes, gravure au burin () de Maurice Copreaux.